Jan Kalinowski (1857–1941) – polski zoolog
 Jan Kalinowski (1873–1928) – polski inżynier
 Jan Kalinowski (1938–2010) – polski fizyk, specjalista w dziedzinie fizyki molekularnej
 Jan Henryk Kalinowski (ur. 1949) – polski fizyk, specjalista w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych
 Jan Kalinowski (ur. 1954) – polski muzyk jazzowy, współzałożyciel zespołu Prowizorka Jazz Band
 Jan Paweł Kalinowski (ur. 1982) – polski wiolonczelista i pedagog